Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Herrera che ha battuto in finale Wade McGuire 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Steve Campbell (secondo turno)
 Michael Sell (secondo turno)
 Mark Petchey (quarti di finale)

 Alejandro Hernández (semifinali)
 Diego Nargiso (semifinali)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1997